Поповское сельское поселение — муниципальное образование Богучарского района Воронежской области России.

Административный центр — село Лофицкое.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входят:
 село Поповка, 
 село Вервековка, 
 село Купянка, 
 село Лофицкое.

Примечания 

Муниципальные образования Богучарского района
Сельские поселения Воронежской области